Виник — фамилия. Известные носители:
 Виник, Гари (1961—2011) — американский кинорежиссёр, продюсер и монтажёр.
 Винник, Анатолий Иванович (1937) — советский тренер по классической борьбе, Заслуженный тренер СССР.